Geografia
 Laurel (Mississipí)
 Laurel (Maryland)
 Laurel (Virgínia)
 Laurel (Nebraska)
 Laurel (Iowa)
 Laurel (Florida)
 Laurel (Delaware)
 Laurel (Indiana)
 Laurel (Montana)
 West Laurel
 North Laurel
 South Laurel

Biografies
 Laurel i Hardy